Циклотронная масса — величина, играющая роль массы электрона или дырки в выражении для циклотронной частоты их периодического движения в постоянном и однородном магнитном поле.

Эффективная и циклотронная массы 
В проводниках с анизотропной поверхностью Ферми инерционные характеристики носителей описываются с помощью тензора эффективных масс  (). Тензор эффективных масс является симметричным тензором второго ранга, компоненты которого могут быть как положительными, так и отрицательными. В общем случае циклотронная масса не совпадает ни с одной из компонент тензора эффективных масс. Циклотронная масса  появляется в теории, как величина входящая в выражение для циклотронной частоты  движения заряжённой частицы по периодической траектории в однородном магнитном поле  (- заряд частицы). В простейшем случае сферической Ферми поверхности тензор  диагонален, а все три диагональные компоненты равны  и совпадают с циклотронной массой . Циклотронную массу измеряют с помощью изучения циклотронного резонанса, циклотронного резонанса Азбеля-Канера, магнитных осцилляционных эффектов (эффект Шубникова — де Гааза, эффект де Гааза — ван Альфена) и других кинетических эффектов и термодинамических характеристик. Знание циклотронной массы позволяет получить важную информацию о форме поверхности Ферми в твёрдом теле.

Теория для кремния 
Поверхность Ферми кремния, который является непрямозонным полупроводником, состоит из шести эллипсоидов вращения в -пространстве. Рассмотрим сечение поверхности Ферми плоскостью  такое, что в этой плоскости будут находиться 4 вытянутых эллипса с центрами расположенными на осях на расстоянии . Пусть вектор магнитного поля  лежит в этой плоскости и образует угол  с осью . Анизотропный закон дисперсии для электронов имеет вид

 

где введены две разные эффективные массы ,  (диагональные компоненты тензора эффективных масс), называемые соответственно продольной и поперечной эффективными массами. Уравнение движения частицы (второй закон Ньютона) с зарядом «-e» в магнитном поле  в отсутствие затухания

 

где  — волновой вектор, а скорость частицы  определяется выражением

 

Теперь распишем покомпонентно закон движения

 
 
 

Нас будет интересовать только решения вида

 

Это решение существует при определённой частоте называемой циклотронной, которая зависит от угла:

 

Здесь можно определить циклотронную массу как

 

Видно, что если угол равен нулю, то , а если угол прямой: .

Общий случай 
В общем случае для произвольной поверхности Ферми, например в металлах поверхность Ферми может принимать сложную форму нужно использовать следующую формулу для циклотронной частоты

 

и циклотронной массы

 

где  — площадь сечения поверхности Ферми плоскостью ,  — проекция волнового вектора электрона на направление магнитного поля,  — энергия электрона.

Случай параболической зоны 
Для простейшей изотропной параболической зоны энергию и площадь можно представить в виде следующих функций от волнового вектора:
 ,
 

где  — величина компоненты волнового вектора, перпендикулярной магнитному полю,  — энергия Ферми. В этом случае производная от энергии по площади будет иметь простейший вид:

 

Подставляя полученное значение для производной в формулу для эффективной массы, находим:

 

Таким образом, в случае простой изотропной параболической зоны имеется тождественность «циклотронной массы» и «эффективной массы». Данное обстоятельство позволяет в большинстве практических случаев измерять эффективную массу носителей в твёрдом теле.

Циклотронная масса для графена 
Двухмерный закон дисперсии графена вблизи точек Дирака задается уравнением

 

где  — энергия возбуждения,  — скорость Ферми,  — абсолютная величина двухмерного волнового вектора.

Рассмотрим легированный графен с плотностью носителей на единицу площади, , при достаточно низкой температуре, такой что электроны образуют вырожденный Ферми-газ. Тогда можно определить поверхность Ферми как 2D линию — круг . После учёта спинового и долинного вырождения соответствующий волновой вектор Ферми  равен

 

Для того чтобы определить циклотронную массу в квазиклассическом приближении, используем уравнение (1), в которое следует подставить, , площадь в k-пространстве, ограниченную орбитой с энергией 

 

откуда находим, циклотронную массу:

См. также 
 Эффективная масса
 Циклотронный резонанс
 Циклотронный резонанс Азбеля — Канера

Примечания

Литература

Ссылки 
 Физическая энциклопедия, т.5 — М.:Большая Российская Энциклопедия стр.429

Физика твёрдого тела